Edward Armitage kan syfta på: 

* Edward Armitage (1817–1896), brittisk konstnär
 Edward Armitage (1822–1906), brittisk botaniker
 Edward Armitage (1891–1957), brittisk kricketspelare